Óscar Romero (1917–1980) San Salvador-i érsek
Óscar Romero (1992) paraguayi labdarúgó